Patera může být:

příjmení
 Adolf Patera (1836–1912) – knihovník Národního muzea, historik, filolog
 Jiří Patera (1936–2022) – česko-kanadský teoretický fyzik a matematik
 Adolf Patera (chemik) (1819–1894) – chemik, mineralog, metalurg, zakladatel továrny na uranové barvy v Jáchymově
 Bohumil Patera (1913–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Boleslav Patera – český trenér skoku o tyči
 Ken Patera – americký zápasník
 Lukáš Patera – český atlet
 Miloš Patera (* 1962) – český politik
 Pavel Patera (* 1971) – český hokejista
 Jiří Patera (* 1999) – český hokejista

přírodní útvar v podobě mělkého kráteru s nepravidelným okrajem jako např. na povrchu Marsu, připomínající nádobu fiálé
 Alba Patera – sopka
 Appollinaris Patera – sopka
 Biblis Patera – sopka
 Diacria Patera – impaktní kráter
 Orcus Patera – kráter
 Tyrhenna Patera – sopka
 Ulysses Patera – sopka
 Uranius Patera – sopka

zeměpisná entita
 Diacria Patera – řecká vysočina

jiné
 Patera (rod) – rod plžů z čeledi Polygyridae
 mělká nádoba řecky zvaná fiálé, užívaná ve starověku k náboženským rituálům (úlitba)
 v architektuře: kruhovitý nízkoprofilový dekorativní předmět, zavěšovaný na truhlice nebo na strop

Odkazy

Reference

Externí odkazy